Яков Вальц:
 Вальц, Яков Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 1833.
 Вальц, Яков Яковлевич (1841—1904) — профессор ботаники.